Дорняну () — румынская фамилия. Известные носители:

 Дорняну, Валер (род. 19448) — румынский политик.
 Дорняну, Ирина (род. 1990) — румынская гребчиха.